

Сандаки — присілок, Котельніцький район, Кіровська область
 Сандаки — присілок, Свічинський район, Кіровська область